Sezon 1949/50 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Nîmes Olympique
 Le Havre AC

Najlepsi strzelcy 

1949 w piłce nożnej
1949 we Francji
1950 w piłce nożnej
1950 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji